KMA steht als Abkürzung für:

 Flughafen Kerema in Papua-Neuguinea (IATA-Code)
 Karl-Marx-Allee, eine Straße in den Berliner Ortsteilen Mitte und Friedrichshain
 Katholische Medien-Akademie, München/Ludwigshafen/Leipzig, siehe Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchses
 Katholische Medien Akademie, Wien
 Königlich Schwedische Musikakademie (schwedisch: Kungliga Musikaliska Akademien)
 Koninklijke Militaire Academie, 1828 gegründete Königlich Niederländische Militärakademie in Breda
 Korean Martial Arts, deutsch „koreanische Kampfkünste“
 Koronaler Massenauswurf, Ereignis auf der Sonnenoberfläche, bei dem Plasma abgestoßen wird
 Kuhmilchallergie, eine Nahrungsmittelallergie vom Typ I (Soforttyp)
 Kursker Magnetanomalie (russisch Курская магнитная аномалия), die weltweit größte magnetische Anomalie des Magnetfeldes der Erde

KMA ist der Name von:

 KMA (Mittelwellensender), US-amerikanischer Hörfunksender aus Shenandoah, Iowa
 KMA-FM, US-amerikanischer Hörfunksender aus Clarinda, Iowa

KM-A steht als Abkürzung für:

 Anjouan, eine der drei Hauptinseln der Republik der Komoren nach ISO 3166-2

kma steht für:

 kma – Das Gesundheitswirtschaftsmagazin, Zeitschrift zu Managementthemen rund um die Gesundheitswirtschaft

KMA